Cada equipe na Copa do Mundo de Clubes da FIFA de 2014 deve nomear uma equipe de 23 homens (dos quais, três devem ser goleiros). Substituições por lesões são permitidos até 24 horas antes do primeiro jogo da equipe.

Treinador:  Ramon Tribulietx

Treinador:  Luis Fernando Tena

Treinador:  Kheïreddine Madoui

Moghreb Tétouan 
Treinador:  Aziz El Amri

Treinador:  Carlo Ancelotti

San Lorenzo 
Treinador:  Edgardo Bauza

Western Sydney Wanderers 
Treinador:  Tony Popović

Copa do Mundo de Clubes da FIFA de 2014
2014 no futebol